Banco Inglés puede hacer referencia a:

 el Banco de Inglaterra, banco central del Reino Unido; o
 el Banco Inglés, un accidente geográfico en el estuario del Río de la Plata.